Die Saison 1999/2000 war die vierte reguläre Saison der Western Professional Hockey League. Die 18 Teams sollten in der regulären Saison je 72 Begegnungen bestreiten, jedoch musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen finanziellen Ausscheidens der Abilene Aviators und Waco Wizards umgeändert werden. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Central Texas Stampede, während die Shreveport Mudbugs in den Play-offs zum zweiten Mal den President’s Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Lubbock Cotton Kings wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

President’s-Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Saison 1999/2000 auf hockeydb.com (engl.) 
 Vergebene Trophäen und Auszeichnungen

1999/2000
Eishockeysaison 1999/2000
Sportveranstaltung in Nordamerika